Il existe plusieurs musées de l’espéranto :
 Musée national de l'espéranto, à Gray, en France ;
 Musée de l’espéranto, à Svitavy, en Tchéquie ;
 Musée de l’espéranto, à Vienne, en Autriche.